Chmeliw (ukrainisch )  ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Chmeliw (Rachiw), Dorf in der Oblast Transkarpatien, Rajon Rachiw
 Chmeliw (Romny), Dorf in der Oblast Sumy, Rajon Romny
 Chmeliw (Wolodymyr), Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Wolodymyr